Rafael Méndez puede referirse a:

Rafael Méndez (1906 - 1981)), trompetista mexicano;
José Rafael Méndez Méndez (1938–), historietista español;
Rafael Méndez Martínez (1906 - 1991), cardiólogo y farmacólogo español.
Rafael Méndez Ruiz (1992-), jugador profesional de pádel español.